Mattias Sjögren (né le  à Landskrona en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace de hockey sur glace. Il évolue à la position d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2005, il attaque sa carrière au Rögle BK en Allsvenskan, le deuxième niveau suédois. Trois ans plus tard, l'équipe accède à l'Elitserien. Il remporte le championnat national 2011 avec le Färjestads BK. Il signe durant l'intersaison un contrat avec les Capitals de Washington. Il part alors en Amérique du Nord. Il est assigné aux  Bears de Hershey dans la Ligue américaine de hockey et décide de revenir au Färjestads BK fin .

Carrière internationale
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2004-2005 ||Rögle BK ||Allsvenskan || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2005-2006 || Rögle BK || Allsvenskan || 40|| 1|| 3|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007 || Rögle BK ||Allsvenskan || 45|| 0|| 2|| 2|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008 || Rögle BK ||Allsvenskan || 45|| 4|| 10|| 14|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009 || Rögle BK || Elitserien ||43 || 6|| 7|| 13|| 7|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010 || Rögle BK || Elitserien ||54 || 11|| 11|| 22|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Färjestads BK || Elitserien || 51|| 7|| 17|| 24|| 44|| 13|| 1|| 8|| 9|| 4
|-
|2011-2012 || Bears de Hershey || LAH || 19|| 2|| 3|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Färjestads BK || Elitserien || 28|| 3|| 6|| 9|| 22|| 11|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
|2012-2013 || Bears de Hershey || LAH || 32|| 3|| 5|| 8|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Linköpings HC || SHL || 54|| 6|| 29|| 35|| 44|| 12|| 3|| 8|| 11|| 8
|-
| 2014-2015|| Linköpings HC || SHL || 43|| 9|| 17|| 26|| 30|| 11|| 1|| 6|| 7|| 12
|-
| 2015-2016|| Ak Bars Kazan || KHL || 54 || 6 || 12 || 18 || 32 || 7 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2016-2017|| ZSC Lions || LNA || 42 || 5 || 16 || 21 || 26 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018|| ZSC Lions || LNA || 19|| 3|| 5|| 8|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| Rögle BK || SHL || 33|| 4||11 || 15|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020|| Rögle BK || SHL || 38|| 3|| 12|| 15|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Rögle BK || SHL || 51|| 1|| 14|| 15|| 22|| 14|| 1|| 6|| 7|| 4
|-
| 2021-2022|| Rögle BK || SHL ||  ||

Au niveau international

| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 1|| 3|| 4|| 2|| -2|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 0|| 0|| 6|| -3|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 1|| 4|| 5|| 4|| +3|| align="left"| Cinquième place
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 0 || 3 || 3 || 2 || 0|| align="left"| Sixième place

Références

Naissance en novembre 1987
Naissance à Landskrona
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du Rögle BK
Joueur du Färjestads BK
Joueur des Bears de Hershey
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Linköpings HC
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du ZSC Lions